Ву́лиця Іва́на Ґо́нти — назва вулиці у деяких населених пунктах України.

Вулиця Козака Ґонти 
 Вулиця Козака Ґонти — вулиця в місті Нікополь.

Вулиця Івана Гонти 
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в місті Бар.
 Вулиця Івана Гонти — вулиця в місті Біла Церква.
 Вулиця Івана Гонти — вулиця в місті Бровари.
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в смт Брошнів-Осада.
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в місті Володимир-Волинський.
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в місті Дубно.
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в місті Жашків.
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в місті Житомир.
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в місті Здолбунів.
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в місті Золочів.
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в місті Ізюм.
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в місті Іллінці.
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в місті Кам'янка.
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в місті Ковель.
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в місті Краматорськ.
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в місті Могилів-Подільський.
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в місті Надвірна.
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в місті Овруч.
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в місті Первомайськ
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в місті Радехів.
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в місті Старокостянтинів.
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в місті Стрий.
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в місті Тальне.
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в смт Томашпіль.
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в місті Тульчин.
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в місті Умань.
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в місті Черкаси.
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в місті Чернівці.
 Вулиця Івана Ґонти — вулиця в місті Шпола.

Вулиця Ґонти 
 Вулиця Ґонти — вулиця в місті Борислав.
 Вулиця Ґонти — вулиця в місті Винники.
 Вулиця Ґонти — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Ґонти — вулиця в місті Дунаївці.
 Вулиця Ґонти — вулиця в місті Заліщики.
 Вулиця Ґонти — вулиця в місті Золотоноша.
 Вулиця Ґонти — вулиця в смт Івано-Франкове.
 Вулиця Ґонти — вулиця в місті Калуш.
 Вулиця Ґонти — вулиця в місті Коломия.
 Вулиця Ґонти — вулиця в місті Корець.
 Вулиця Ґонти — вулиця в місті Костопіль.
 Вулиця Ґонти — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Ґонти — вулиця в місті Полонне.
 Вулиця Ґонти — вулиця в місті Сколе.
 Вулиця Ґонти — вулиця в місті Стебник.
 Вулиця Ґонти — вулиця в смт Теплик.
 Вулиця Ґонти — вулиця в місті Хмельницький.
 Вулиця Ґонти — вулиця в місті Хмільник.
 Вулиця Ґонти — вулиця в місті Ходорів.
 Вулиця Ґонти — вулиця в місті Червоноград.

Примітки 

 
Вулиці, названі на честь людей